Виктор Александрович Сидяк (род. 24 ноября 1943, Анжеро-Судженск) — советский спортсмен-фехтовальщик (сабля), четырёхкратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира шесть раз в командном и один раз в личном первенстве), обладатель Кубка мира 1972 и 1973 гг., 15-кратный обладатель Кубка Европейских чемпионов, чемпион Универсиады 1970 года, чемпион СССР в личном первенстве 1973 и 1978 гг. Заслуженный мастер спорта СССР (1968).

Биография 
Родился в рабочей семье. Через несколько лет семья перебралась в Донецк, а затем во Львов. Там в 1957 году под влиянием произведений Александра Дюма о трёх мушкетёрах Виктор записался в фехтовальную секцию (первый тренер — Геннадий Галиакбаров). После окончания школы хотел поступить в институт физкультуры, однако его отец-инженер настоял на политехническом институте. Обучение в вузе совмещал с постоянными тренировками, быстро прогрессировал как спортсмен и уже в середине 1960-х был членом сборной команды Украинской ССР, пользовался репутацией неудобного для соперников леворукого саблиста, делающего в поединке упор на атакующие действия. В 1968 году был включён в национальную сборную СССР, которая на Олимпийских играх в Мехико впервые выиграла золотые медали в командном первенстве.

Член КПСС с 1966 года. В 1969 году перешёл в СКА (Минск) и поступил в Белорусский государственный институт физической культуры (окончил в 1973 году).

В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико выступил в командном турнире, завоевал свое первое золото Игр, одержав победу в 10 из 13 проведенных боев. В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене Виктор Сидяк стал первым советским саблистом, выигравшим золотую медаль в личном турнире, присовокупив к этому серебро в командных соревнованиях. На Олимпиаде 1976 завоевал в личном первенстве бронзу. А в командном турнире советские саблисты взяли золото. В последний раз в возрасте 37 лет спортсмен выступил на Олимпиаде-80 в Москве и вновь завоевал золото в командном турнире. Виктор Сидяк привозил золотую медаль с каждых из четырёх Олимпийских игр, в которых принимал участие.

Завершив карьеру, стал тренером. В 1994—2002 годах работал в итальянском клубе «Фидес» (Ливорно), где его учеником был будущий олимпийский чемпион Альдо Монтано.

Вернувшись в Белоруссию, был генеральным секретарём Ассоциации профессионального бокса Белоруссии.

В 2007 году переехал в Россию, где возглавил Международный центр олимпийского резерва при Одинцовском гуманитарном университете.

Входит в число 9 спортсменов, которым удалось завоевать олимпийское золото на 4 и более летних Олимпиадах подряд. Кроме него это удавалось: британскому гребцу Стивену Редгрейву, американским легкоатлетам Альфреду Ортэру и Карлу Льюису, датскому яхтсмену Паулю Эльвстрему, британскому яхтсмену Бену Эйнсли, шведскому гребцу на байдарке Герту Фредрикссону, американскому пловцу Майклу Фелпсу и кубинскому борцу Михаину Лопесу Нуньесу

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Литература 
 Малов, Владимир. 100 великих олимпийских чемпионов. — М.: Вече, 2006. — С. 253—256. — ISBN 5-9533-1078-1.
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 475.

Примечания

Ссылки 
 Профайл спортсмена на сайте Олимпийского комитета Белоруссии
 Статья о Викторе Александровиче на сайте biografija.ru
 Профиль на сайте Федерации фехтования России

Фехтовальщики СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1968 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по фехтованию
Члены КПСС
Выпускники Белорусского университета физической культуры